Tumani ist der Nachname folgender Personen:

 Ayhan Tumani (* 1971), ehemaliger deutsch-türkischer Fußballspieler und heutiger Fußballtrainer
 Hayrettin Tumani (* 1964), Neurologe